Мисс Интернешнл (Miss International Beauty, The International Beauty Pageant, Международный конкурс красоты) — один из крупнейших международных конкурсов красоты, входящий в «Большую четвёртку».
Место проведения — Япония.

История 
Первоначально конкурс был организован в Лонг-Биче, Калифорния, США в 1960 году после переезда финального этапа шоу Мисс Вселенная на Атлантическое побережье США в Майами, Флорида. До 1967 года конкурс проводился только в Лонг-Биче, затем он перекочевал в Японию, где и проходит по сию пору. Состязания красавиц рассматриваются в контексте веротерпимости, толерантности и пацифизма. Действующая «Мисс Интернешнл» — Сиретхорн Леарамват из Таиланда завоевала свой титул 12 ноября 2019 года.

Особенность конкурса 
Основная идея этого конкурса — «Всемирный праздник красоты», где оценивается не только внешний вид участниц, но и их нравственные качества. От конкурсанток требуют продемонстрировать образ «Послов мира и красоты», проявить отзывчивость, доброжелательность, дружелюбие, интеллект, а самое главное, понимание культур других стран и народов. Заключительным заданием для победительницы финала «Мисс Интернешнл» является презентация речи о необходимости мира на Земле.

Победительницы конкурса

Количество побед 

 Примечание: На сегодняшний день Югославия разделена между следующими странами: Босния и Герцеговина, Хорватия, Косово, Северная Македония, Черногория, Сербия и Словения.

Разделение побед по странам и континентам

Топ-15 стран по количеству побед

Факты из истории конкурса 
 Конкурс Мисс Интернешнл остается единственным среди конкурсов серии Большого Шлема и Большой Четверки, в котором победительницы не отказывались от своего титула и в котором их не лишали завоеванной короны.
 Практически все первые победительницы крупнейших конкурсов красоты имели скандинавское происхождение: Мисс Мира 1951 — Швеция, Мисс Вселенная 1952 — Финляндия, Мисс Земля 2001 — Дания. Конкурс Мисс Интернешнл, где представительница Колумбии получила корону, стал исключением.
 Пять участниц конкурса Мисс Вселенная заняли места вице-мисс или полуфиналисток в этом конкурсе и затем получили звание Мисс Интернешнл. Их имена: Стелла Маркес — полуфиналистка, Колумбия 1960 год; Ильма Хулиета Урутия Чанг — полуфиналистка, Гватемала 1984 год; Лори Тамара Симпсон Ривера — 4-я вице-мисс, Пуэрто-Рико 1987 год; Лия Виктория Борреро — финалистка, Панама 1997 год; Приссила Пералес — финалистка, Мексика 2006 год.
 Участница конкурсов Мисс Вселенная и Мисс Мира наконец выиграла этот конкурс красоты и получила звание Мисс Интернешнл. Её имя: Софи Перен, Франция 1976 год.
 Три участницы конкурса Мисс Мира стали финалистками этого грандиозного шоу, а позднее завоевали титул Мисс Интернешнл. Это были Туула Аннели Бьорклинг (Финляндия) — финалистка конкурса 1972 г., Гойседер Асуа Барриос (Венесуэла) — четверть-финалистка конкурса 2002 г. и Анагабриэла Эспиноса (Мексика) — полуфиналистка конкурса 2008 г.
 Лидия Вера Манич так же, как и Софи Перен, принимала участие в конкурсе Мисс Вселенная 1975 г., не заняла там никакого места, зато в этом же году победила на конкурсе Мисс Интернешнл.
 Две из конкурсанток Мисс Мира, не занявшие на этом конкурсе никакого места, позднее завоевали титул Мисс Интернешнл. Это были Анне Лена Хансен (Норвегия) в 1994 г. и Кристина Савайя (Ливан) в 2002 г.
 Две участницы конкурса Мисс Интернешнл, завоевавшие там титулы вице-мисс, позднее стали Мисс Мира. Это Катарина Йохана Лоддерс (Голландия) — третья вице-мисс, 1962 г.; Анета-Беата Кренглицка (Польша) — первая вице-мисс, 1989 г.
 Одна участница конкурса Мисс Интернешнл, ставшая там полуфиналисткой, позднее выиграла конкурс Мисс Вселенная. Это Дайанара Торрес (Пуэрто-Рико), 1992 г.
 В 1966 г. конкурс Мисс Интернешнл не проводился, и победительница конкурса 1965 г. Ингрид Фингер носила свою корону дольше других обладательниц этого титула — 624 дня (более 20 месяцев). Её последовательница — Мисс Интернешнл 1967 г. Мирта Масса — владела короной немного меньше — 529 дней (более 17 месяцев). Меньше всех корона Мисс Интернешнл принадлежала Лидии Вере Манич — победительнице конкурса 1975 г.; она обладала ей всего 242 дня (менее 8 месяцев).
 Представительницам Венесуэлы принадлежит рекорд: они выигрывали титул Мисс Интернешнл 7 раз. 4 раза из них они выигрывали этот титул каждые 3 года, начиная с 1997 г. (1997, 2000, 2003 и 2006). Впервые конкурсантка из этой страны победила в 1985 г. Подобное произошло с представительницами США: они трижды завоевывали титул Мисс Интернешнл с интервалом в 4 года, начиная с 1974 г.
 Колумбия считается первой страной Латинской и Южной Америки, которая выиграла конкурс. А также Нидерланды являются первой европейской страной, представительница которой получила заветный титул.
 Ни одна африканская страна не выигрывала конкурс с 1960 по 1996, когда представительница Туниса заняла место первой вице-мисс.
 Мисс Интернешнл 1961, Станни ван Баэр (Нидерланды) стала первой европейкой, победившей в конкурсе.
 Мисс Интернешнл 1964, Гемма Крус (Филиппины) является первой девушкой из Азии, получившей звание Мисс Интернешнл.
 Мисс Интернешнл 1979, Мимилани Маркес (Филиппины) стала самой юной победительницей конкурса в его истории. Ей было всего 15, когда она получила корону.
 Мисс Интернешнл 2002, Кристина Савайя из Ливана — это первая девушка с Ближнего Востока, получившая титул.
 Мисс Интернешнл 2004, Джемми Паула Варгас Гомес (Колумбия) является единственной темнокожей победительницей конкурса со времен его появления.
 Мисс Интернешнл 2005, Пресиос Лара Кигаман — представительница Филиппин, имеет самый низкий рост, который равен 5.6 футам.
 Самый большой перерыв между победами в конкурсе Мисс Интернешнл одной и той же страны принадлежит Колумбии, представительница которой победила в 1960 году, и только спустя 39 лет Паулина Галвес Пинеда стала второй обладательницей короны от этой страны.
 Согласно некоторым мнениям и исследованиям, победительница Мисс Интернешнл 1979, Мисс Филиппины Мимилани Маркес считается самой красивой победительницей конкурса Мисс Интернешнл за всю историю его проведения.
 Самый короткий перерыв в победах — 2 года (до сегодняшнего дня ни одна страна не выиграла конкурс два года друг за другом) был сделан Польшей, победившей в 1991 и 1993 годах, и Мексикой, победившей в 2007 и 2009 годах.
 Сейчас Стелла Маркес стала организатором ежегодного конкурса красоты в Филиппинах.

См. также 
 Мисс Мира
 Мисс Земля
 Мисс Вселенная

Ссылки 
 Мисс Интернешнл. Официальный сайт

Конкурсы красоты
Большая четвёрка конкурсов красоты

Мероприятия, регулярно проводимые с 1960 года